El término dólar (dollar, en inglés) o dólares generalmente se refiere a la unidad monetaria de varios países. Además, puede hacer referencia a:

 Dólar (Granada), municipio de la provincia de Granada (España).
 Dollar (Escocia), localidad del concejo de Clackmannanshire (Escocia).
 «Dollar» (canción), canción de la cantante estadounidense-mexicana Becky G y del cantante y rapero puertorriqueño Myke Towers.
 Dólares (película), película estadounidense de 1971.

Enlaces externos